Борис Велчев може да се отнася за:
 Борис Велчев (политик) (1914-1995), български политик
 Борис Велчев (юрист) (р. 1962), български юрист